Zum achten Mal wurden 1979 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in San Juan, Puerto Rico zwischen dem 2. und dem 14. Juli statt.
Neun Nationen nahmen daran teil. Nach zwei Vorrunden qualifizierten sich die besten für eine K.O.-Runde.

Alle Spiele fanden im Estadio Country Club statt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Zweite Runde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Spiel um Platz fünf 

|}

Spiel um die Bronzemedaille 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 RSSSF archive

Einzelnachweise 

1979
Fussball
Panamerikanische Spiele